Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1994 (The 1994 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1994) — 8-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 23 ноября по 4 декабря 1994 на стадионе «Homebush Stadium» в городе Сидней, Австралия.

Чемпионом стала сборная Пакистана (в четвёртый раз в своей истории), победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 4:3 по послематчевым пенальти (основное время закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 4:0.

Квалификация

Результаты игр 
Время начала матчей указано по Австралийскому Восточному стандартному времени (AEST) (UTC+10:00)

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1994

Примечания

Ссылки 
Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1994 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1994
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Сиднее
Ноябрь 1994 года
Декабрь 1994 года
Спорт в Австралии в 1994 году